Apo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Apo – en stratovulkan på ön Mindanao
 Apo (ö) – en 12 hektar stor vulkanö, 7 km utanför ön Negros sydöstra spets

Se även
 APO – flera